Als Central Plains werden zwei nordamerikanische Prärie-Regionen bezeichnet
 Central Plains (Vereinigte Staaten)
 Central Plains (Kanada)